Мар'їна Гора :
 Мар'їна гора — пагорб на Канівських горах поблизу м. Канів (Черкаська область)
 Мар'їна гора — ботанічна пам'ятка природи в Бахмутському районі Донецької області  України

 Населені пункти:

 Мар'їна Гора (Лохвицький район) — село в Луховицькому районі Московської області Росії
 Мар'їна Гора (Пушкінський район) — село в Пушкінському районі Московської області Росії